Coitus a mamilla
 Mammen (plaats), plaats in Denemarken
 Mammen (parochie), parochie in Denemarken